У́лица Дени́са Давы́дова — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Дениса Давыдова — улица во Владивостоке.
 Улица Дениса Давыдова — улица в Казани.
 Улица Дениса Давыдова — улица в Калининграде.
 Улица Дениса Давыдова — улица в Москве.
 Улица Дениса Давыдова — улица в Новосибирске.